Hopper hace referencia a:

 Dennis Hopper, actor estadounidense.
 Edward Hopper, pintor estadounidense.
 Stephen Hopper, botánico australiano.
 Grace Hopper, matemática y militar estadounidense.